Alvarez, Alvares, Álvares eller Álvarez kan syfta på

Alvarez Kelly – amerikansk långfilm

Personer
Adrián López Álvarez, spansk fotbollsspelare.
Ana Maria Almada de Alvarez, svensk-argentinsk konstnär.
Bröderna Álvarez Quintero, spanska dramatiker.
Carlos Álvarez Cruz, spansk författare.
Cristián Álvarez, chilensk fotbollsspelare.
Edgar Álvarez, honduransk fotbollsspelare.
Espartero Alvarez de Toro, Joaquin Baldomero Fernandez, spansk general och politiker. 
Fernando Alvarez, auktor.
Fernando Álvarez de Toledo, 3:e hertig av Alba, spansk statsman och militär.
Fernão Álvares do Oriente, portugisisk skald.
Francisco Javier Álvarez Colinet, spansk sångare, känd som "Javi".
Fredrik Alvarez, svensk boxare.
Gil Álvarez de Albornoz, spansk kardinal och kyrkoledare. 
Gregorio Álvarez, uruguayansk general och diktator.
Hugo Álvarez, argentinsk-svensk regissör och skådespelare.
Jacinto Molina Álvarez, spansk skådespelare, känd som Paul Naschy.
José Álvarez Cubero, spansk bildhuggare.
José Alvarez del Villar, spansk iktyolog. 
Juan Álvarez, mexikansk militär, politiker och president.
Lázaro Álvarez, kubansk boxare.
Lili de Alvarez, spansk tennisspelare.
Lola Alvarez Bravo, mexikansk fotograf.
Luis Alvarez, amerikansk fysiker, nobelpristagare.
Luis Alvarez y Catala, spansk målare.
Manuel Alvarez Bravo, mexikansk fotograf.
María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, spansk hertiginna.
Mario Roberto Álvarez, argentinsk arkitekt.
Miguel Alvarez Pozo, kubansk basketspelare.
Nerea Alvarez, brittisk bakteriolog.
Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo, hertig av Cadaval, portugisisk statsman.
Quique Álvarez, spansk fotbollsspelare.
Pedro Álvares Cabral, portugisisk sjöfarare.
Ricardo Álvarez, argentinsk fotbollsspelare.
Santiago Álvarez, kubansk filmregissör.
Stephen Alvarez, amerikansk fotojournalist.
Walter Alvarez, amerikansk paleontolog och professor.

Geografi

Antarktis 

 Alvarez (udde),

Argentina 

 Álvarez, Argentina, ort, Santa Fe,

Filippinerna

General Mariano Alvarez – en ort

Mexiko

Ciudad de Villa de Álvarez – ort och kommun

USA 

 Alvarez (gruva), New Mexico, Sierra County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar